Ольшванг — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ольшванг, Валентин Алексеевич  (род. 1961) — советский и российский художник-постановщик, режиссёр-мультипликатор, аниматор.
 Ольшванг, Владимир Николаевич (1947—2022) — советский и российский энтомолог, член Русского энтомологического общества.
 Ольшванг, Хельга Юльевна (род. 1969) — русский поэт.